Стро́ева — фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Строева, Марианна Николаевна (урождённая Сканави; 1917—2006) — советский театровед и театральный критик.
 Строева, Ольга Георгиевна (1925—2021) — советская учёная, доктор биологических наук, профессор.
 Строева, Вера Павловна (урождённая Рихтер; 1903—1991) — советский кинорежиссёр и драматург. Народная артистка РСФСР. Составные фамилии 
 Рошаль-Строева, Марианна Григорьевна (1925—2022) — советский режиссёр, литератор.